Le terme Route 12 peut désigner plusieurs routes :

Amérique du Nord

États-Unis 
 U.S. Route 12
 Interstate 12
 North Carolina Highway 12
 Utah State Route 12

Canada 
 Route 12 au Manitoba
 Route 12 en Nouvelle-Écosse
 Route 12 en Ontario

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 12

Uruguay 
 Route 12

Europe 
 Route européenne 12
 Route européenne 012

Allemagne 
 Route fédérale 12 ()

France 
 Autoroute A12
 Route nationale 12
  dans certains départements
 Route territoriale 12 en Corse

Lituanie 
 Route magistrale 12

Serbie 
 Route magistrale 12

Slovaquie 
 Route I/12

Suisse 
 Route principale 12

Voir aussi